University Stadium peut se référer à plusieurs différents stades :

 University Stadium, est un stade de football américain universitaire de , situé à Albuquerque, au Nouveau-Mexique ;
 , est un stade de football américain universitaire de , situé à Carrollton, en Géorgie ;
 , est un stade multifonction de , situé à Thiruvananthapuram, au Kerala ;
 , est un stade de football canadien universitaire de , situé à Waterloo, en Ontario ;
 University Stadium, est un stade de football canadien universitaire de , situé à Winnipeg, au Manitoba.